Înregistrarea Asociaţia Industriei din România (IAIR) é uma empresa oficial das gravadoras musicais da Romênia. É associada ao IFPI.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Empresas da música
Membros da IFPI